Проспе́кт Гага́рина (укр. проспект Гагаріна, до 1961 года Змиевская улица) — одна из главных транспортных магистралей Харькова, связывающая центр города с аэропортом.

История 
Улица возникла в конце XVII века как дорога на Змиёв, позже её назвали Змиевской улицей. В начале XIX века улица доходила до нынешнего Молчановского переулка и оканчивалась каменным домом с большим фруктовым садом. В 1850-х годах она продолжала застраиваться на юг и дошла до Молочной улицы, где в то время оканчивался город. В 1876 году была замощена и стала частью шоссе на Змиёв. В дореволюционный период застраивалась медленно.

В советское время улица стала сосредоточением целого ряда промышленных предприятий: завод «Оргтехника», чулочная и ювелирная фабрики, завод дорожных машин и др. На базе бывших скотобоен был создан мясокомбинат. В 1928—1930 годах на южной окраине города, недалеко от Змиёвской улицы, был построен аэропорт «Основа».

23 августа 1943 года немцы отступили из города на южную окраину и в район аэропорта, при этом каждый день обстреливая артиллерией центр Харькова. В ночь с 27 на 28 августа именно по Змиевской улице группировка генерала Кемпфа предприняла попытку отбить город. Их остановили в районе нынешнего автовокзала (Левада) и отбросили обратно. Только после этого, 30 августа, был проведён митинг в честь освобождения Харькова с участием Конева, Жукова и Хрущёва.
 
В 1961 году улица была названа именем Юрия Гагарина, — первого в мире космонавта, после его полёта в космос. С этого времени на проспекте развернулось массовое жилищное строительство. По обеим сторонам проспекта были возведены новые жилые микрорайоны.

К сожалению, при этом были снесены старые исторические здания, в том числе корчма конца XVIII века на углу Нетеченской улицы и частный дом родителей академика Барабашова с построенной им на крыше в 1916 году обсерваторией (Змиевская, 1).

В 2004 году пробивка проспекта Гагарина между проспектом и улицей Гамарника была названа улицей Вернадского.

Транспорт 
В начале проспекта расположена одноимённая станция метро, открытая в 1975 году. По проспекту проходят 3, 5, 6 и 49 троллейбусные маршруты, связывающие центр с южными окраинами города.

Достопримечательности 
 Памятник шестерёнке на углу ул. Вернадского и Нетеченской.
 Юрий Гагарин в скафандре, выходящий из магазина на углу Вернадского и Маломясницкой (до 2011 года), с 2011 года стоит в Эко-маркете на втором этаже (ул. Гагарина 20-А).
 Станция Харьков-Левада.
 Центральный автовокзал (1958 год).
 Цветочные часы (2008 год) (в 2011 году убраны с проспекта).
 5-е городское кладбище (Харьков).
 Харьковский аэропорт.
 Огромный портрет Гагарина на стене 12-этажного дома.
 Крытый надземный пешеходный переход (мост) за перекрёстком проспекта Гагарина и Молочной улицы.

Географические факты 
 Станция метро «Проспект Гагарина» с 2004 года не имеет ни одного выхода на проспект Гагарина. Все её выходы на улицу академика Вернадского и один на станцию Левада.
 Это произошло, поскольку в советское время проспект Гагарина раздваивался от Молчановского переулка (автостанции): часть шла направо к площади Руднева (книжный магазин «Дружба» — это пр. Гагарина, 1), а часть прямо, к Гимназической набережной (тогда Красношкольной).
 До конца XIX века Змиевскую улицу в районе Левады пересекало второе (старое) русло реки Харьков — Нетечь.
 В районе нынешнего Подольского моста некогда находился Васильевский остров на реке Харьков.

Крупные торговые точки и промышленные предприятия 
 Супермаркет «Таврия В»
 Металлобаза Харьковметалл-1
 Металлобаза Харьковметалл-2
 Харьковский мясокомбинат
 Супермаркет «АТБ»
 Супермаркет «Таргет»
 Супермаркет «Класс»
 Рынок «Одесская»
 Гипермаркет «Метро»
 Гипермаркет «Эпицентр»

Учреждения здравоохранения 
 13-я городская больница
 Детский санаторий № 9

Пересечения с улицами 
С севера на юг:
 Нетеченская ул.
 Маломясницкая ул.
 Плехановская ул.
 Ул. Вернадского
 Молчановский пер.
 Ул. Николая Михновского
 Молочная ул.
 Державинская ул.
 Бутлеровская ул.
 1-й Золотой въезд
 2-й Золотой въезд
 Чугуевская ул.
 Золотой пер.
 Вишнёвая ул.
 Арматурный пер.
 Вербовая ул.
 Варламовский пер.
 Обоянская ул.
 Азербайджанская ул.
 Каштановая ул.
 Макеевская ул.
 Зерновая ул.
 Одесская ул.
 Просп. Героев Сталинграда
 Заводская ул.
 Ул. Ньютона
 Ул. Пильчикова
 Вокзальная ул.
 Дебальцевская ул.
 Льговская ул.
 Балаклейский пер.
 Батайская ул.
 Уссурийская ул.
 Южно-проектная ул.
 Ул. Сохора
 Просп. Льва Ландау
 Мерефянское шоссе
 Аэродромная ул.
 Аэрофлотская ул.
 Самолётная ул.
 Ул. Нестерова

В культуре 
В 2020 году харьковский музыкальный коллектив Хор одиноких сердец сержанта Пеппера выпустил альбом «Проспект Гагарина». Музыканты комментируют выбор названия так: «…потому что на проспекте Гагарина, 1 мы провели много часов, записывая альбом на On-Air studio. Потому что это Харьков как он есть, родной и без прикрас. Потому что это космические путешествия без скафандров и ракет. Потому что громогласно и раскатисто. Потому что это дорога, путь — достаточно широкий, чтобы по нему свободно вышагивал целый хор».

Источники

См. также 
 Гагарин, Юрий Алексеевич

Ссылки 
 История улиц и площадей Харькова
 Харьков транспортный

Гагарина проспект
Гагарина
Харьков